Sudet (finnisch: Wölfe) ist ein finnischer Sportverein aus der Stadt Kouvola. Der Verein war im Laufe seiner 1912 beginnenden Geschichte auch in Viipuri und Helsinki beheimatet und gewann 14 Meisterschaften im Bandy und 1940 die Fußball-Meisterschaft Finnlands.

Geschichte 
Gegründet wurde der Verein am 13. Dezember 1912 unter dem Namen Wiipurin Bandy & Jalkapalloseura, zu deutsch „Wiipuris Bandy- und Fußballbund“. Schon bald wurde der Verein einer der erfolgreichsten Finnlands im Bandy: zwischen 1914 und 1933 gewann die Mannschaft 14 Meisterschaften. 1924 wurde der Name in Wiipurin Sudet geändert. Auch im Fußball erreichte Sudet in den 1920er Jahren erste Erfolge auf nationaler Ebene. 1924, 1925, 1928 und 1929 erreichte Sudet das Halbfinale um die finnische Meisterschaft. 1931 spielte der Verein erstmals in der ein Jahr zuvor gegründeten Mestaruussarja und somit erstklassig. Nach der Saison 1938 musste Sudet wieder den Gang in die zweite Liga antreten, der Mannschaft gelang aber der sofortige Wiederaufstieg. Nach dem Winterkrieg 1939/40 zog der Verein nach Helsinki und nahm am Spielbetrieb teil. Aufgrund des Krieges wurde die Meisterschaft im Pokalmodus ausgespielt, wobei Sudet der Einzug in das Finale gelang. Hier schlug man Turku PS mit 2:0. Zwei Jahre später erreichte Sudet erneut das Finale, unterlag aber Helsingin Toverit mit 4:6. Als Finnland 1944 auch den Fortsetzungskrieg gegen die Sowjetunion verlor und Viipuri abgetreten werden musste, strich man aus dem Vereinsnamen den Teil Viipuri und ersetzte ihn durch die neue Sudet-Heimat Helsinki. Die Helsingin Sudet pendelten in den ersten Spielzeiten nach dem Krieg zwischen der ersten und der zweiten Liga, ehe von 1952 bis 1961 der Verein durchweg in der zweitklassigen Suomensarja spielte. 1962 – mittlerweile war der Verein in das südostfinnische Kouvola gezogen – spielte Sudet in der dritten Liga, schaffte aber noch einmal den Aufstieg in die zweite Liga, aus der man 1966 erneut abstieg.

In den 1990ern musste der Spielbetrieb zwischenzeitlich eingestellt werden. Seit 2008 spielt die Fußballmannschaft in der viertklassigen Kolmonen. Neben der Fußballabteilung existiert noch eine Unihockeyabteilung, deren Herrenmannschaft 2010/11 in der Divisioona II, der dritthöchsten Liga Finnlands, spielt.

Saisonübersicht 

Saisonübersicht (Fußball):

Erfolge 
Bandy:
 Finnische Meisterschaften:
 1. Platz (14×): 1914, 1915, 1916, 1917, 1919, 1920, 1922, 1925, 1926, 1927, 1929, 1930, 1932 und 1933
 2. Platz (8×): 1913, 1921, 1923, 1924, 1928, 1931, 1935 und 1941
 3. Platz (3×): 1934, 1936 und 1937

Fußball:
 Finnischer Meister: 1940
 Finnischer Vizemeister: 1942

Bekannte Mitglieder

Weblinks 
 sudet.fi Website des Vereins
 Fußball-Nationalspieler von Sudet

Einzelnachweise 

Sportverein (Helsinki)
Kouvola
Finnischer Fußballverein
Finnischer Bandyverein
Finnischer Unihockeyverein
Wyborg
Gegründet 1912